Даллакян — фамилия.
 Даллакян, Арамаис Джаганович (род. 1951) — российский государственный деятель, член СФ Федерального собрания РФ.
 Даллакян, Виктор Ервандович (род. 1958) — армянский политический и государственный деятель. Депутат Национального собрания.
 Даллакян, Роберт Левонович (род. 1939) — советский футболист, армянский футбольный функционер.
 Даллакян, Сергей (род. 1984) — армянский футболист.
 Даллакян, Сирануш Мангиевна (1910—1974) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.